Bebandem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bebandem, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Bebandem, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar